Olsenbanden ist:

 Originaltitel einer dänischen Filmreihe von Kriminalkomödien, siehe Olsenbande
 Originaltitel deren norwegischer Neuverfilmung, siehe Olsenbande (Norwegen)
 Originaltitel der norwegischen Olsenbande Junior-Filmreihe, siehe Olsenbande Junior (Norwegen)
 Filmmusik bei den entsprechenden Olsenbanden-Verfilmungen, siehe Olsen-banden (Musikstück)